VM i ishockey 1997 var det 61:a världsmästerskapet i ishockey, arrangerat av IIHF. Mästerskapet avgjordes i fem divisioner som A-, B-, C-, D- och E-VM. De fem turneringarna avgjordes som följer:

A-VM i Helsingfors, Tammerfors och Åbo, Finland under perioden 26 april - 14 maj 1997.
B-VM i Katowice, Polen under perioden 12 - 21 april 1997.
C-VM i Tallinn och Kohtla-Järve, Estland under perioden 22 - 28 mars 1997.
D-VM i Canillo, Andorra under perioden 22 - 28 mars 1997.
E-VM i Ankara, Turkiet under perioden 19 - 24 februari 1997.

Totalt deltog 39 landslag i detta världsmästerskap. Nytt för i år i A-VM var att efter den inledande serien gick de sex bästa lagen till en finalomgång där man tog med sig poäng och målskillnad från de inledande matcherna. De sex sämst placerade lagen spelade i en nedflyttningsserie för att avgöra placeringerna sju till tolv. Från finalomgången spelade sen trean och fyran om bronsmedaljer i en match medan de två bäst placerade lagen spelade finalmatcher i bästa av tre.

Kanada vann sin 21:a VM-titel detta år. Mot Sverige förlorade man med 2-7 i inledningsomgången och dessutom med 2-3 i första finalmatchen, men man vände och vann i de två följande avslutande matcherna. Tjeckien vann bronsmedaljer i kamp med Ryssland.

Lettland med i A-VM för första gången sedan ockupationen, var med senast som fri nation i VM 1939. Med andra ord en frånvaro på 58 år. Man spelade oavgjort med både Kanada och Sverige i grundomgången men missade trots det finalomgången.

Finland vann med 7-4 över Ryssland i inledningsomgången den 3 maj. Detta var Finlands första vinst över Ryssland eller Sovjetunionen i ett världsmästerskap. Finland hade tidigare slagit Sovjetunionen i OS, bland annat i OS 1988 där Finland vann silvermedaljer.

Inför nästa års turnering, VM 1998, utökades A-VM till sexton lag, nya kvalificeringsomgångar infördes för kvalifikation mellan A- och B-VM.

A-VM

Gruppspel

Grupp A
Matcherna spelades i Helsingfors, Finland.

Grupp B
Matcherna spelades i Åbo, Finland.

Nedflyttningsomgång
De tre sämst placerade lagen från respektive grupp spelade mot varandra för att avgöra placeringarna sju till tolv. Matcherna spelades i Tammerfors, Finland.

Finalomgång
De tre bäst placerade lagen ur de två grupperna från inledningsomgången spelade vidare för att avgöra placeringar inför finalspelet. Ettan och tvåan från finalomgången möts final i bäst av tre matcher. Trean och fyran möts i en match för att avgöra vilket lag som vinner bronsmedaljer. Matcherna spelades i Helsingfors, Finland.

Final och match om tredjeplats
Match om tredjeplats

Final (bäst av tre)

Skytteliga

IIHF:s val av bästa spelare
Målvakt: Tommy Salo, Sverige
Back: Rob Blake, Kanada
Forward: Michael Nylander, Sverige

All star team
Målvakt: Tommy Salo, Sverige
Backar: Rob Blake, Kanada; Teppo Numminen, Finland
Forwards: Vladimir Vujtek, Tjeckien; Michael Nylander, Sverige; Martin Procházka , Tjeckien

Laguppställningar

Kanada
Sean Burke, Bryan McCabe, Steve Chiasson, Chris Gratton, Jarome Iginla, Geoff Sanderson, Rick Tabaracci, Rob Blake, Travis Green, Jeff Friesen, Rob Zamuner, Bob Errey, Cory Cross, Mark Recchi, Dean Evason, Keith Primeau, Owen Nolan, Don Sweeney, Anson Carter, Joel Bouchard, Shean Donovan, Chris Pronger
Coach: Andy Murray

Sverige
Målvakter:Tommy Salo (New York Islanders), Johan Hedberg (Leksands IF), Tommy Söderström (Djurgården Hockey)
Backar: Magnus Svensson (Leksands IF), Tommy Albelin (Calgary Flames), Marcus Ragnarsson (San Jose Sharks), Mattias Öhlund (Vancouver Canucks), Mattias Norström (Los Angeles Kings), Roger Johansson (Färjestads BK), Ronnie Sundin (Frölunda HC),
Forwards: Michael Nylander (Calgary Flames), Jörgen Jönsson (Färjestads BK), Jonas Höglund (Montreal Canadiens), Marcus Thuresson (MIF Redhawks), Per Eklund (Djurgården Hockey), Nichlas Falk (Djurgården Hockey), Magnus Arvedsson (Färjestads BK), Niklas Sundblad (TPS Turku), Stefan "Skuggan" Nilsson (Luleå HF), Anders Carlsson (Leksands IF), Per Svartvadet (Modo HK), Niklas Andersson (San Jose Sharks), Johan Lindbom (HV71).
 Coach: Kent Forsberg

Tjeckien
Milan Hniličká, Roman Čechmánek, Martin Prusek - František Kaberle, Libor Procházka, Ladislav Benýšek, Jiří Šlégr, Vlastimil Kroupa, Jiří Veber, Jiři Výkoukal, Viktor Ujčík, Jiří Dopita, Richard Žemlička, David Výborný, Robert Reichel, Robert Lang, Vladimír Vůjtek, Pavel Patera, Martin Procházka, Roman Šimíček, Rostislav Vlach, David Moravec, Ondřej Kratěna
Coach: Ivan Hlinka

Ryssland
Michajlovskij - Fokin, Fedotov, Krasotkin, Andrej Skopintsev, Sergej Bautin, Jerofejev, Jevgenij Davydov - Aleksej Morozov, Barkov, Sergej Petrenko - Sarmatin, Cupin, Andrej Nikolisjin - Belov, Bucajev, Prokopjev - Aleksandr Koroljuk,
Jepancincev, Maxim Afinogenov.
Coach: I. Dmitrijev

B-VM
B-världsmästerskapet spelades i Katowice, Polen. De åtta lagen spelade om platser i kval för uppflyttning till A-VM 1998. Ingen nedflyttning till C-VM 1998 genomfördes detta år.

Tabell

Kazakstan, Österrike, Polen och Norge deltar i kvalifikationsspel inför VM i ishockey 1998, de tre bäst placerade av dessa lag får delta i A-gruppen. Vitryssland flyttas direkt upp till A-gruppen VM 1998. Upp från C-gruppen flyttades Ukraina, Slovenien och Estland. Ingen nedflyttning aktuell.

Matcher

Kval till A-VM 1998
Kvalet spelades i spelades i Klagenfurt, Österrike.

Tabell

Matcher

C-VM

C-världsmästerskapet spelades i Tallinn och Kohtla-Järve, Estland.

Gruppspel

Grupp A
Matcherna spelades i Tallinn, Estland.

Grupp B
Matcherna spelades i Kohtla-Järve, Estland.

Placeringsomgång platser 25-28 

Från inledningsomgångens gruppspel tar lagen med sig tidigare resultat. Matcherna spelades i Kohtla-Järve.

Finalomgång platser 21-24
Från inledningsomgångens gruppspel tar lagen med sig tidigare resultat. Matcherna spelades i Tallinn.

D-VM

D-världsmästerskapet spelades i Canillo i Andorra.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Placeringsomgång platser 33-36
Från inledningsomgångens gruppspel tar lagen med sig tidigare resultat. Matcherna spelades i Canillo, Andorra.

Finalomgång platser 29-32
Från inledningsomgångens gruppspel tar lagen med sig tidigare resultat. Matcherna spelades i Canillo, Andorra.

E-VM
E-världsmästerskapet spelades i Ankara i Turkiet.

Tabell

Matcher

Total slutställning

Referenser

1997 i Andorra
1997 i Estland
1997 i Finland
1997 i Polen
1997 i Turkiet
Internationella ishockeytävlingar i Andorra
Internationella ishockeytävlingar i Estland
Internationella ishockeytävlingar i Finland
Internationella ishockeytävlingar i Polen
Internationella ishockeytävlingar i Turkiet
Ishockeysäsongen 1996/1997
Internationella sportevenemang i Helsingfors
1997
Sportevenemang i Ankara
Sportevenemang i Tammerfors
Sportevenemang i Tallinn
Sportevenemang i Katowice
Internationella sportevenemang i Åbo
Sport i Kohtla-Järve
Helsingfors under 1900-talet
Åbo under 1900-talet
Katowice under 1900-talet
Tallinn under 1900-talet